Lac Nepton peut se référer à:

Toponymes

Lac Nepton (rivière Nepton), un plan d'eau au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49.455° Nord; 72.32111° Ouest.
Lac Nepton, un plan d'eau au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49.96528° Nord; 73.89028° Ouest.
Lac Nepton,  un plan d'eau au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49.42111° Nord; 71.37694° Ouest.
Lac Nepton, un plan d'eau au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48.83417° Nord; 70.87889° Ouest.